I 19/P 5 kan syfta på:

I 19/P 5 – ett pansarförband inom svenska armén 1975–1994, se Norrbottens regemente
I 19/P 5 – ett pansarförband inom svenska armén 1975–1994, se Norrbottens pansarbataljon

en:I 19/P 5